Edward Strasburger
 Edward Strasburger (ekonomista)
 Henryk Strasburger
 Karol Strasburger
 Leon Strasburger
 Stanisław Strasburger  (ur. 1975) – polski pisarz, reportażysta i operator kultury